Mühlbachgraben heißen folgende geographische Objekte:

 Mühlbachgraben (Gemeinden Garsten, Ternberg), Ortschaft von Garsten und Ortslage von Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Mühlbachgraben (Hembach), linker Nebenfluss des Hembachs (zur Rednitz) vor Oberhembach, Markt Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Mühlbachgraben (Holzgraben), linker Quellbach des Holzbachs bei Geckenheim, Gemeinde Weigenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern. Siehe auch Gollach
 Mühlbachgraben (Mühlbach), linker Nebenfluss des Mühlbachs (zum Neckar bei Neckarmühlbach) bei Siegelsbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Mühlgrabenbach
 Mühlbach
 Mühlgraben